Rozgrywki Scottish Premier League w sezonie 2012/13 odbyły się po raz piętnasty pod tą nazwą, a po raz 116. w całej historii zawodów o mistrzostwo Szkocji w piłce nożnej. Rozpoczęły się 4 sierpnia 2012, a zakończyły 19 maja 2013.

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w lidze szkockiej po rozegraniu 33 kolejek, liga została podzielona na dwie części - spadkową i mistrzowska. Każda z drużyn w danej grupie zagrała mecze z pozostałą piątką drużyn ze swojej części ligi. Obrońcą tytułu był Celtic F.C. po wygraniu zeszłorocznych zawodów.

Podsumowanie

Tytuł mistrzowski powędrował na Celtic Park. Drużyna zakończyła sezon z 16-punktową przewagą nad zespołem Motherwell. Na najniższym stopniu podium uplasowała się ekipa St. Johnstone. Ostatnie miejsce w Scottish Premier League zajął Dundee F.C., który pożegnał się z ekstraklasą.

Dzięki zwycięstwu w lidze Celtic wywalczył sobie prawo startu w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Motherwell, Hibernian i St.Johnstone wywalczyły możliwość reprezentowania Szkocji w rozgrywkach Ligi Europy.

Stadiony

Spadki i awanse z poprzedniego sezonu 
Awans z Scottish First Division
 , 

Spadek z Premier League
 ,

Tabela 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:5pt;"
||||||||||||||||||||||

Wyniki

Mecze 1–22 
Pierwsze 22 mecze każdy zespół rozegrał z pozostałymi jedenastoma drużynami dwukrotnie (mecz i rewanż na wyjeździe).

Mecze 23–33 
Podczas meczów 23–33 każdy zespół gra tylko jeden mecz z każdą z pozostałych drużyn (u siebie albo na wyjeździe).

Mecze 34–38 
Podczas meczów 34–38 każdy zespół gra z każdym z pięciu zespołów w swojej połówce tabeli.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Najlepsi strzelcy

Najlepsi asystenci

Bibliografia 

 Statystyki 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
2012 w Szkocji
2013 w Szkocji